Veprina može označavati:
 Veprina, Šulek, B., 1879, ime ya biljku  Arnica montana
 Veprina, Šulek, B., 1879, ime za biljku  Ilex aquifolium
 Veprina, Gelenčir, J.; Gelenčir, J., 1991, ime za biljku Ruscus aculeatus 
 Veprina (Ruscus), biljni rod iz porodice Asparagaceae
 Veprina (Arnica), biljni rod, isto i moravka, brđanka.